Chanbria är ett släkte av spindeldjur. Chanbria ingår i familjen Eremobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Chanbria